Danta di Cadore, comuna italiana do Vêneto
 Córrego Danta, município de Minas Gerais
 Laguna de la Danta, na Guatemala

Desambiguações de topônimos